Alessandro Barchiesi (1955) - latinista italiano
 Giorgio Barchiesi, noto come Giorgione (1957) – conduttore televisivo, scrittore, gastronomo e ristoratore italiano
 Nando Barchiesi (1934) – ex calciatore italiano